Kaf steht für:
 Kāf, 22. Buchstabe des arabischen Alphabets
 Kaf (Sindhi-Buchstabe), 38. Buchstabe des erweiterten arabischen Alphabets
 Berg Qāf (auch Kaf, neupersisch Kūh-e Qaf oder Kuh-e Kaf), Gebirge in der iranischen Mythologie

Kaf ist der Familienname folgender Personnen:
 Ahmed al-Kaf (* 1983), omanischer Fußballschiedsrichter

KAF steht als Abkürzung für:
 Flughafen Karato (IATA-Code) in Karato, Region Bougainville, Papua-Neuguinea
 Kyrgyz Air (ICAO-Code),  private Fluggesellschaft in Kirgisistan (2002–2003)
 Klasse autodidaktischer FilmerInnen, Filmausbildung in der Schweiz

Siehe auch:
 Kaph
 Qāf (Begriffsklärung)

Abkürzung